CCPR est un sigle qui peut signifier :
 Communauté de communes du Pays rabastinois
 Communauté de communes du Pays de Rémuzat
 Communauté de communes du pays de Revigny sur Ornain
 Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé
 Communauté de communes du pays de Richelieu
 Communauté de communes du Pays Rignacois
 Communauté de communes du Pays riolais
 
 Communauté de communes du Pays de Ronsard
 Communauté de communes du Pays de Roquefort
 Communauté de communes du pays de Rouffach
 Communauté de communes du Pays de Rougemont
 Communauté de communes du Pays Roussillonnais
 Communauté de communes du Périgord Ribéracois, anciennement communauté de communes du Pays Ribéracois
ou :
 Comité Communal de Prévention des Risques